Соревнования по баскетболу на Островных играх впервые появились на Играх 1999 года и с тех пор включались в программу постоянно за исключением их розыгрыша 2005 года. Во всех турнирах сначала команды соревновались в групповом турнире, а затем выявляли призёров в плей-офф.

Победители турнира

Мужчины

Женщины

Титулы

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net 

Островные игры
Международные соревнования по баскетболу